Art:
 Belvedere (arquitectura), estructura arquitectònica situada de manera que pugui tenir una vista.
 Belvedere (grup musical), banda de hardcore melòdic canadenca.
 Apol·lo del Belvedere, escultura de marbre de l'Antiguitat Clàssica.
 Tors del Belvedere, fragment de l'estàtua d'un nu masculí d'Apol·loni.
 Toponímia:
 Belvedere (Califòrnia)
 Belvedere (Carolina del Sud)
 Belvedere (Montevideo), barri de Montevideo, Uruguai.
 Belvedere Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Belvedere Castle, edifici situat sobre Vista Rock, a Central Park, Nova York.
 Belvédère-Campomoro, municipi francès a la regió de Còrsega, departament de Còrsega.
 Belvedere Marittimo, municipi italià, a la província de Cosenza.
 Belvédère du Rayon Vert, edifici art decó a Cervera de la Marenda.
 Île du Belvédère, illa al llac del parc des Buttes-Chaumont al 19è districte de París.
 Glacera Belvedere, glacera als Alps del Piemont.